Лас Хименез има више значења:

 Лас Хименез (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хименез (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику